est la formule brute de plusieurs isomères.

 anéthol, numéro CAS 
 butyrophénone, numéro CAS 
 cuminaldéhyde, numéro CAS 
 estragol, numéro CAS